O Campeonato Carioca de Basquete de 2000 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Fase de Classificação

Fase Final

Final

Classificação Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

2000
Basquetebol de 2000 no Brasil